Betriebsdirektor steht 

 allgemein als Titel oder Bezeichnung für den Leiter eines Unternehmens oder eines Betriebs
 als offizieller Titel für den Leiter eines Volkseigenen Betriebs (VEB) in der DDR